NFT steht für:

 National Film Theatre, ein Kino in London, siehe BFI Southbank
 Netfilter
 Niederflurtechnik
 Non-Fungible Token, ein nicht ersetzbares (englisch non-fungible) digital geschütztes Objekt
 Norfolk Time, eine Zeitzone, siehe UTC+11
 Nutrient Film Technique, Nährlösungsfilm-Technik, siehe Hydrokultur #Nutrient Film Technique (NFT)
 Bahnhof Feucht (DS100-Code)

Abkürzung